Joseph Berchtold - um dos primeiros membros do Partido Nazi.
Friedrich von Berchtold - um médico e botânico tcheco.
Berchtold Haller - um reformador suíço de origem alemã. 

Desambiguação